Бахмут — місто на Донеччині.
 Бої за Бахмут — бойові дії, що тривали у 1918—1919 роках.
 Бої за Артемівськ — протистояння між українськими військами та проросійськими терористами у місті та його околицях в 2014 році.
 Битва за Бахмут — бойові дії із захисту Бахмуту українськими військами під час повномасштабного вторгнення військ РФ до України, що почалися в лютому 2022 року